Aquesta llista d'estrelles més properes a la Terra està ordenada per distància creixent. Les estrelles que no són visibles a ull nu estan ombrejades amb color gris. La classe espectral es mostra en el color de l'estrella. Cal tenir en compte que les xifres de distàncies i paral·laxis estan sotmeses a variacions i correccions futures; els valors en color vermell són resultats preliminars.

Mapa de les estrelles properes

Notes 
Les distàncies en anys llum estan obtingudes del Research Consortium on Nearby Stars. Les fonts són les següents:

H) Catàleg Hipparcos.
Y) Yale Parallax Catalog.
S) Soderhjelm 1999.
T) Tinney 1996.
1) Descoberta el 2003; la distància exacta no s'ha determinat.

Enllaços externs 
 NStars database Estrelles a una distància inferior a 25 pàrsec  a la base de dades de la NASA (en anglès).
 http://www.chara.gsu.edu/RECONS/TOP100.htm
 Mapa dels 25 sistemes estel·lars més propers (en anglès).
 Sol Station — estrelles més importants a una distància de 100 anys llum (en anglès).

Llistes d'estrelles